PIM Solutions (до сентября 2020 года — PimPay) — российский IT и финтех-стартап, разрабатывающий сервисы для интернет-магазинов. Компания автоматизирует взаимодействие со службами доставки и помогает привлекать финансирование интернет-магазинам. С помощью PIM Solutions онлайн ритейлеры интегрируются со службами доставки через агрегатор MetaShip; привлекают финансирование под оборот наложенного платежа; подключают эквайринг Pikassa; увеличивают выкуп. PIM Solutions осуществляет мониторинг за выполнением качества сервиса служб доставки.

PIM Solutions анализирует данные по товарно-логистическим потокам и онлайн-торговле в мире. За 2019 год через систему PIM Solutions прошло более 450 млн посылок. Блоки по аналитике, которая доступна интернет-магазинам, внедрены как в личный кабинет PIM Solutions, так и в системы таких служб доставки как СДЭК, Boxberry, БЕТА Про, СДТ. Данные по срокам доставки и выкупу используются в СМИ] и для отраслевых исследований.

История 

Компания PIM Solutions основана Евгением Черновым — выпускником механико-математического факультета НГУ. До сентября 2020 существовала под брендом PimPay.

В 2012 году Евгений Чернов, в то время HR-Директор «Совкомбанка», познакомился с Вячеславом Безпальчуком, а позднее, через полгода c Владимиром Аюповым, в  рамках проекта «MultiShip» (позднее программное обеспечение MultiShip было куплено Яндексом). Их объединило увлечение процессами работы интернет-магазинов: логистики посылок, процессом оплаты покупки покупателями, анализом и сверками финансовых потоков между службами доставки и интернет-магазинами.

20 декабря 2012 года был выдан первый заём клиентам сервисa автоматизации доставки для интернет-магазинов.

В 2013 Евгений покидает «Совкомбанк» и 15 октября регистрирует компанию «PimPay».

В 2014 году состоялось знакомство с основателями крупного интернет-магазина запчастей EMEX — Михаилом Кулябиным и Дмитрием Солдаткиным. Возник взаимный интерес по взаимодействию в рамках создания платформы Смартби (B2C сервис)

Михаил Кулябин инвестирует в PimPay и это сотрудничество дало стартапу большой задел для будущего развития.

В 2014 году создана безопасная интеграция по API со службами доставки БетаПро, СДТ, СДЭК.

В 2015 году интеграция с Почтой России, Почтой Казахстана, SPSR, Boxberry

В 2016 компания стала резидентом инновационного центра Сколково (IT кластер)

В 2017 году компания получает финансирование на развитие от банка ВТБ в размере 70 млн рублей

В 2018 году в компанию инвестирует Фонд Развития Интернет-инициатив и получает долю в компании 5 %.

Происходит интеграция со службой доставки МаксиПост. открывает компании кредитный лимит.

В 2019 интеграция с  DPD и PickPoint. Общее число интегрированных служб доставки достигает 30. Запущены такие сервисы как Агрегатор служб доставки  MetaShip, сервис по выявлению недобросовестных покупателей CheckClient ( победитель премии EcomFuture) и интернет-эквайринг Pikassa.

Позже появился сервис Контроль (обработка претензий к службам доставки) и сервис Сверки (позаказные сверки с разными службам доставки в едином формате). Интернет-эквайринг Pikassa стал первым сервисом компании, механика и суть которого не были придуманы внутри команды, а созданы по известной технологии и выведены на высококонкурентный рынок.

Со 2 апреля 2019 года Генеральным директором компании PimPay назначена Ольга Сатановская, ранее возглавлявшая проекты Quelle.ru и Otto.ru (Otto Group Russia). Основатель финтех-стартапа Евгений Чернов, ранее занимавший эту должность, остался в руководстве компании на должности Управляющего директора.

Совместно с исследовательским агентством Data Insight выходит исследование «Географические особенности интернет-доставки на территории Российской Федерации»

В 2020 году  интегрированы СберЛогистика и PonyExpress. PimPay разработал модуль в Shopify для международного направления логистики СДЭК.

В июле 2020 года Фонд Развития Интернет-инициатив (ФРИИ) принял решение о  конвертации ранее выданного займа и увеличил свою долю в уставном капитале компании с 5 % до 15 %.

10 июля компания выпустила коммерческие облигации на 50 млн рублей, которые успешно распроданы. Готовится выпуск биржевых облигаций в 2021 году

2 сентября 2020 года компания PimPay провела ребрендинг, сменила название и логотип. PIM Solutions позиционирует себя как стартап, разрабатывающий решения для оптимизации работы интернет-магазинов.

Инвестиции 
2013—2014 — Евгений Чернов — основной бенефициар компании.

2014 — в компанию инвестирует Михаил Кулябин (Emex)

2015 — привлечение инвестиций через краудлендинговую площадку StartTrack
2016 — привлечение инвестиций в Magnum Capital

2017 — привлечены займы и кредиты от Руслана Байсарова, ВТБ, Совкомбанка.

2018 — привлечены займы от структур Экспобанк, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложил в стартап 200 млн рублей.

Награды 
Финалист премии «Большой оборот» 2017 в номинации «Бэк-офис и платформа»

Самый перспективный финтех стартап года (FinNext 2019)

Финалист премии «Большой оборот» в номинации «Логистика 2019».

Сервис компании «Черный список покупателей» победитель премии EcomFuture 2019.

Сервис компании «Центр управления посылками» вошел в шорт-лист премии «Большой оборот 2020» в номинации «Логистика».

Сервис компании «Pikassa» вошел в шорт-лист премии «Большой оборот 2020» в номинации «Платежи».

Сервисы 
Сервисы компании делятся на три блока.

1. Оптимизация логистики интернет-магазина:
MetaShip (агрегатор и интегратор служб доставки);

PIM.Контроль (претензионная работа со службами доставки, контроль за соблюдением SLA);

PIM.Аналитика (аналитика по отправленным посылкам в реальном времени);

PIM.Tracking.

PIM Solutions интегрирован более чем с 30 сервисами доставки — Почта России, СДЭК, Boxberry, DPD и другими.

2. Повышение выкупа
PIM.Информ (уведомление покупателей о движении заказов)
Чёрный Список покупателей (выявление недобросовестных покупателей)

3. Управление финансами
привлечение финансирования под оборот наложенного платежа
эквайринг Pikassa.io
PIM.Альтернатива (доход на свободные средства)

Показатели на конец 2019 года 
Оборот в 2019 году составил более 33 млрд руб.

Количество посылок, которые прошли через систему PIM Solutions более 450 млн.

Показатели на конец 2021 года 
Оборот превысил 231,3 млрд рублей. 

В 2021 году через сервисы PIM Solutions прошло около 63 млн заказов, количество подключенных к сервисам интернет-магазинов превысило 74,5 тыс.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
Площадки берут свое:  
Кто стал крупнейшей FinTech-компанией России, РБК 
100 самых успешных стартапов 2021 года. Рейтинг Inc. Russia 
«Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions, CNews 

ИТ-компании России